Village (englisch Dorf oder Dorfgemeinde; französisch Dorf) steht für:

 Village (Vereinigte Staaten), US-Bundesstaaten eine Kommune oder Gemeinde
 Village (Band), britische Rockband Ende der 1960er
 Village (Texas), Stadt in Texas
 Village (Spiel), Spiel von Inka und Markus Brand (2011)

steht im weiteren Sinn für:

 The Village Voice, New Yorker Wochenzeitung
 Village People, US-amerikanische Disco-Band der späten 1970er
 Little Village, US-amerikanische Rockband der 1990er
 Greenwich Village, umgangssprachliche Kurzbezeichnung des New Yorker Viertels
 Village Roadshow Limited, australischer Medienkonzern
 The Village – Das Dorf, US-amerikanischer Mystery-Thriller (2004)
 Côtes du Rhône Villages und Côtes du Roussillon-Villages, französische Weinbaugebiete

Siehe auch: